Antonio Rosales puede referirse a:

 Antonio Rosales (1740-1801), compositor español;
 Antonio Rosales (1822-1865), militar mexicano;
 Antonio Rosales localidad del municipio de Cajeme, Sonora, México;
 Antonio Rosales localidad del municipio de Empalme del mismo estado.